Макс Соломонович Бременер (1926—1983) — русский советский прозаик, критик.

Биография 
Родился в семье врача-гастроэнтеролога Соломона Михайловича Бременера (1902—1972), крупного специалиста в области гигиены питания. Мать — сценарист Серафима (Сима) Львовна Рошаль (1906—1971), сестра народного артиста СССР Г. Л. Рошаля. Дед — Михаил Моисеевич Бременер (1873—1950), доктор медицинских наук, один из основоположников организации борьбы с кожным туберкулёзом в России. Воспитанник чистопольского интерната для детей литературных работников.

В 1949 году окончил Литературный институт, где учился, в частности, у К. Паустовского, с которым в дальнейшем его связывала дружба. Первые детские рассказы Бременера были напечатаны в 1947 году, первый сборник рассказов — в 1955 году. В конце 1960 года принят в члены Союза писателей. Редактор фильма «Полчаса на чудеса» (1968).

«Творчество Бременера проникнуто стремлением к жизненно правдивому раскрытию ложных установок поведения в повседневных ситуациях». (В. Казак).

Умер в 1983 году. Похоронен на Введенском кладбище (20 уч.).

Семья 
 Сестра — Елизавета Соломоновна Ухова (1934—2010), учительница русского языка и литературы, воспоминания о которой оставила Вероника Долина. 
 Двоюродный брат — Лев Моисеевич Рошаль (1936—2010), киновед и кинодраматург, доктор искусствоведения, заслуженный деятель искусств РСФСР.
 Жена — Эра Михайловна Пчёлкина (1929—?). Дочь — Елена Максовна Пчёлкина (род. 1970), сценарист, литератор.

Сочинения 
 Случай со Степным, 1955
 Пусть не сошлось с ответом!, 1956
 Лёшкина переэкзаменовка, 1958
 Передача ведётся из класса, 1959
 Толя — Трилли, 1960
 Чур, не игра!, 1962
 «Тебе посвящается», 1965
 Присутствие духа, 1969
 Гренадская волость, 1978

Примечания

Литература 
 
 

Выпускники Литературного института имени А. М. Горького
Детские писатели по алфавиту
Детские писатели России
Детские писатели СССР
Русские писатели по алфавиту
Русские писатели XX века
Члены Союза писателей СССР
Жители ЖСК «Советский писатель»
Похороненные на Введенском кладбище